Friedhof Greifswald steht für:

 Alter Friedhof (Greifswald)
 Jüdischer Friedhof (Greifswald)
 Neuer Friedhof (Greifswald)